Karácsonyfalva lehetséges jelentései:
 Alsókarácsonfalva (Alsó-Fehér vm.)
 Felsőkarácsonfalva (Küküllő vm., majd Kis-Küküllő vm.)
 Homoródkarácsonyfalva (Udvarhely szék, majd Udvarhely vm.)
 Nyárádkarácson (Maros szék, majd Maros-Torda vm.)
 Tiszakarácsonyfalva (Máramaros vm.)